

Cinema 
 Billy Boy – cortometraggio del 1912
 Billy Boy – cortometraggio animato del 1954 diretto da Tex Avery
 Billy Boy – film del 1970 diretto da Robert Henry Mizer
 Billy Boy – film del 1978 diretto da Tim Spring
 Billy Boy – film televisivo del 1982 diretto da Christine Secombe
 Billy Boy – cortometraggio del 2016 diretto da Giulio Poidomani
 Billy Boy – cortometraggio del 2017 diretto da Galder Varas
 Billy Boy – film del 2017 diretto da Bradley Buecker

Musica 
 Billy Boy – una tradizionale canzone folk

Persone 
 Billy Boy (n. 1977), Mexican Luchador

Romanzi 
 Billy Boy – un romanzo sul golf di Bud Shrake